Název Blatina má více významů:

zaniklá samota
 Blatina (Žirov) – zaniklá samota u obce Žirov v okrese Pelhřimov

vodní tok
 Blatina (přítok Andače) – levostranný přítok Andače na Slovensku v okresech Hlohovec a Nitra
 Blatina (přítok Malého Dunaje) – levostranný přítok Malého Dunaje na Slovensku v okresech Pezinok a Senec
 Blatina (přítok Rimavice) – pravostranný přítok Rimavice na Slovensku v okrese Rimavská Sobota